Paweł I (zm. ok. 350) – patriarcha Konstantynopola od 337, święty
 Paweł I (zm. 767) – papież 757-767, święty
 Paweł I (zm. po 1113) – biskup poznański ok. 1112/13
 Paweł I Romanow (1754-1801) – cesarz Rosji 1796-1801
 Paweł I Glücksburg (1901-1964) – król Grecji 1947-1964